Qui a peur de Virginia Woolf ? est une pièce de théâtre d’Edward Albee présentée pour la première fois en 1962.

Qui a peur de Virginia Woolf ? est le film adapté de la pièce de théâtre, réalisé en 1966 par Mike Nichols, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton.